Il cucciolo (The Yearling) – romanzo di Marjorie Kinnan Rawlings del 1938
 Il cucciolo (The Yearling) – film del 1946 diretto da Clarence Brown
 Un cucciolo per Jody (The Yearling) – film del 1994 diretto da Rod Hardy